Missen steht für:

 Missen (Ellerhoop), Ortsteil der Gemeinde Ellerhoop, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 Missen (Leutkirch im Allgäu), Ortsteil der Großen Kreisstadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Missen (Missen-Wilhams), Ortsteil der Gemeinde Missen-Wilhams, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Missen (Vetschau/Spreewald), Ortsteil der Stadt Vetschau/Spreewald, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg

Sonstiges:
 Missen Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika